Александр Янг (; 3 февраля 1937, Лоунхед, Шотландия — 27 февраля 2017, Эдинбург, Шотландия) — шотландский футболист, игравший на позиции нападающего. Известен по выступлениям за клубы «Харт оф Мидлотиан» и «Эвертон», а также национальную сборную Шотландии. За выдающиеся игровые способности получил прозвище Golden Vision («Золотое зрение»).

Игровая карьера 
В юношеские годы играл за «Ньютонгранж Стар», однако вскоре перешёл в «Харт оф Мидлотиан», за который дебютировал в возрасте 18 лет, провёл шесть сезонов, приняв участие в 155 матчах чемпионата и забив 71 гол. В сезоне 1957/58 его 20 голов помогли «Харту» стать чемпионами Шотландии. Спустя два сезона он забил 23 гола, и «сердца» получили титул снова.

В ноябре 1960 года перешёл в «Эвертон», во главе которого был Джонни Кэри. Ему не удалось сразу влиться в основной состав, однако вскоре всё изменилось, когда стала сверкать на поле связка Янга и Роя Вернона. В сезоне 1962/63 забил 22 гола в 42 лиговых матчах, чем помог команде стать чемпионом. В дополнение к победе в чемпионате стал обладателем Кубка Англии 1965/66. 

За сборную Шотландии нападающий провёл 8 матчей и забил 5 голов. В общей сложности Янг забил 87 голов в 273 матчах во всех соревнованиях за «Эвертон» перед переходом в «Гленторан», в котором возглавлял команду как играющий тренер. Перед завершением карьеры из-за травмы колена успел забить ещё 5 голов в 23 играх за «Стокпорт Каунти».

Титулы и достижения 
 «Харт оф Мидлотиан»
 Чемпионат Шотландии
 Чемпион (2): 1957/58, 1959/60
 Кубок Шотландии
 Обладатель (1): 1956
 Кубок шотландской лиги
 Обладатель (2): 1958, 1959

 «Эвертон»
 Чемпионат Англии
 Чемпион (1): 1962/63
 Кубок Англии
 Обладатель (1): 1966
 Финалист (1): 1968
 Суперкубок Англии
 Обладатель (1): 1963

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Зал славы «Эвертона» — Алекс Янг на toffeeweb.com 
 Алекс Янг на national-football-teams.com 

Футболисты Шотландии
Футбольные тренеры Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Харт оф Мидлотиан»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Гленторан»
Игроки ФК «Стокпорт Каунти»
Тренеры ФК «Гленторан»